Пауло Ренато Ольворсем (, ) — бразильский астроном-любитель и математик, первооткрыватель комет и астероидов, который первоначально работал в обсерватории «Observatorio de Valinhos» (IAU-Code 860), расположенной в штате Сан-Паулу, а позднее начал работать в обсерватории Тенагра-II.

В период 1998 по 2004 год им было обнаружено в общей сложности 185 астероидов, при этом 18 из которых он обнаружил самостоятельно. Помимо этого он является первооткрывателем сразу трёх долгопериодических комет: C/2002 Y1 Джулз-Ольворсем и C/2005 N1 Джулз-Ольворсем (), а также C/2011 K1 (Шварц-Ольворсем), которая стала первой кометой, открытой в .

Биография 
Пауло Ольворсем родился 10 июня 1967 года в городе Кампинас в бразильском штате Сан-Паулу. В 1987 году окончил  со степенью бакалавра по физике. В 1991 году получил степень магистра в области метрологии. А в 1994 году защитил докторскую степень по прикладной математике в Университете Кампинаса. С 1996 года занимается наблюдением околоземных объектов и развитием программного обеспечения для телескопов, что позволяет существенно оптимизировать время их автоматической работы.

В знак признания его заслуг одному из астероидов было присвоено его имя .

См. также 
 Себастьян Хёниг
 Гари Хуг
 Роберт Линдерхолм

Примечания

Ссылки 
 Paulo Holvorcem 
 2003 Comet Awards Announced 
 Restore Guest Book for Dr. Charles W. Juels
 
 
 

Учёные по алфавиту
Астрономы по алфавиту
Астрономы XX века
Астрономы XXI века
Астрономы Бразилии
Первооткрыватели астероидов
Первооткрыватели комет